Wólka Okopska – wieś w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk
 Wólka Okopska – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk